D87 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Brooklyn Park
 D87 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Spassky della difesa Grünfeld